Бордю́р (від ) — термін, що має кілька значень:
 Бортовий камінь служить для відокремлення проїзної частину дороги від узбіч, тротуарів
 Бордюр (садівництво) у садівництві — спосіб посадки рослин
 Бордюр — вузька декоративна смуга шпалер
 Бордюр — частина квітника
 Бордюр — у геральдиці